Estanislau Mateu i Mas (Tarragona, 1853 – Reus, 1911) va ser director de cor, pianista i compositor
 Estanislau Mateu Valls (Barcelona, 1877 - Reus, 1973), director de cor, pianista i compositor, fill de l'anterior